Le Centre d'études sur les formations et l'emploi des ingénieurs (CEFI) est un centre de ressources sur les questions d'emploi et de formation des ingénieurs, adossé aux associations d'ingénieurs.

Créé en 1975 à l'initiative de l'Administration, il s'est ultérieurement constitué en structure associative regroupant les associations d'ingénieurs, les fédérations professionnelles, les écoles et de grandes entreprises.

Le CEFI maintient un site web particulièrement documenté sur le système de formation et sur les perspectives d'emploi.

Au-delà d'une activité d'étude en rapport avec des demandes extérieures (projets de création d'écoles, analyse des besoins, travaux liés aux référentiels de formation), le CEFI réalise régulièrement des dossiers pour les écoles et pour un groupe d'entreprises partenaires.

Articles connexes 
 IESF

Liens externes 
 

Études d'ingénieurs en France